Krivaja (ćir.: Криваја) je naselje u općini Bačka Topola u Sjevernobačkom okrugu u Vojvodini.

Stanovništvo
U naselju Krivaja živi 986 stanovnika, od čega 786 punoljetan stanovnik s prosječnom starosti od 39,2 godina (38,3 kod muškaraca i 40,3 kod žena). U naselju ima 351 domaćinstva, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 2,77.

Prema popisu iz 1991. godine u naselju je živjelo 910 stanovnika.

Izvor

Vanjske poveznice
 Karte, položaj vremenska prognoza
 Satelitska snimka naselja

Naselja u Vojvodini
Bačka
Općina Bačka Topola